Als Zoopark werden bezeichnet: 
 den Stadtpark in Düsseldorf-Düsseltal auf dem Gelände des ehemaligen Zoologischen Garten Düsseldorf
 den Thüringer Zoopark Erfurt
 den Zoo Park Windhoek

 (alternativ: Soopark) ein russisches Artillerieaufklärungsradar, siehe MT-LBu